Wiggins et Sherlock contre Napoléon est un roman policier pour la jeunesse écrit par Béatrice Nicodème.

Personnages 
 Wiggins
 Sherlock Holmes
 Docteur Watson
 Professeur Moriarty
 Mère de Wiggins : fille de cuisine chez le comte Brazenduke
 L'Honorable Robert Petticoat, fils cadet d'une noble famille, suspecté de participer à un complot anarchiste contre la Reine
 Allan : un Irlandais de son âge, vivant dans la rue et appartenant à une bande de voleurs.

Résumé 
Wiggins est chargé par Sherlock Holmes de surveiller et de noter les déplacements d'un certain Robert Petticoat, fils cadet d'une noble famille, suspecté de participer à un complot anarchiste contre la Reine, complot organisé par un prince russe. Sherlock Holmes pour sa part est sur la piste d'un Napoléon du crime, à la tête de toute la pègre de Londres.
Lors de sa filature, Wiggins rencontre Allan, un jeune Irlandais qui a tenté de lui voler un mouchoir. Ils deviennent rapidement amis et enquêtent a deux, ils tombe sur la piste d'un certain Moriarty qui est, selon eux, impliqué dans le vol d'un tableau à la National Gallery.

Notes et références 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman français paru en 2007
Wiggins (série littéraire)
2007 en littérature policière